Оранж:

Топонимы
 Оранж — город во французском департаменте Воклюз.
 Оранж — город в штате Нью-Джерси.
 Оранж (Орания, Orange, Oranje) — небольшое бургундское княжество во Франции (не путать с городом Орания в ЮАР).
 

Вещества
 Агент Оранж — дефолиант.
 Метилоранж — химический индикатор. 

 Персоналии
 Оранджи — рыжий кот, снимавшийся в американском кино в 1950—1960-х гг.
 Оранж, Морис (1867—1916) — французский художник.

Прочее
 «Оранж» () — литературная премия Великобритании.

См. также 
 Оранжевый цвет
 Ориндж
 Orange (значения)
 Апельсин (значения)
 Ораниенбаум, он же Ломоносов — город в России, считающийся (с прилегающими землями) районом Санкт-Петербурга. 
 Орангутаны